Тегал () — город в Индонезии, на острове Ява, в провинции Центральная Ява. Территория города выделена в самостоятельную административную единицу — муниципалитет (ко́та). Население — 247 076 человек (по состоянию на 2007 год), площадь — 39,68 км².

Физико-географическая характеристика

Географическое положение 
Географические координаты Тегала — .

Город расположен на северном побережье Центральной Явы, в 175 километрах от Семаранга, административного центра провинции Центральная Ява. Занимает площадь 39,68 км².

Климат

Население 
По состоянию на 2007 год, население города составляет 247 076 человек. Из них 123 792 (50,1 %) мужчины и 123 284 (49,9 %) женщины. Средняя плотность населения составляла 6193 человека на один квадратный километр. Темп прироста населения 0,55 %.

Примечания

Ссылки

Литература 
 

Города Центральной Явы